Куланды () — село в Аральском районе Кызылординской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Беларанского сельского округа. Находится примерно в 183 км к юго-западу от районного центра, города Аральска. Код КАТО — 433244100.

Южнее находится бывший полуостров Куланды.

Население 
В 1999 году население села составляло 351 человек (183 мужчины и 168 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 374 человека (204 мужчины и 170 женщин).

История 

До начала 1980-х годов был рыбацкий посёлок на берегу Арала. 

В 1960 — 1980-х годах в селе имелся конезавод, лошадей перевозили на биохимический полигон на о. Возрождения (Аральское море). Лошади использовались для медицинских опытов, а их кровь применяли в качестве питательной среды для размножения болезнетворных бактерий. 

В начале 21 века в регионе найдена нефть.

См. также 
 Восточно-Аральская нефтегазоносная область

Примечания 

 

 
Населённые пункты Аральского района